
Die 47. UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1996 in Montreuil, Frankreich, ausgetragen. Erstmals wurde ein Wettbewerb Unter-23 Jahren ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Junioren

U 23

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1996
Radsportveranstaltung 1996
Radsportwettbewerb in Frankreich
Sportveranstaltung im Département Seine-Saint-Denis
Montreuil (Seine-Saint-Denis)